Juras Požela (1925–2014) – litewski i radziecki fizyk
 Juras Požela (1982–2016) – litewski polityk